Varisluodot kan syfta på följande platser:

Finland 

 Varisluodot (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Varisluodot (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar